Vacca ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Vacca (1934–2020), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Alghero-Bosa
 Flaminio Vacca (1538–1605), italienischer Bildhauer 
 Giovanni Enrico Eugenio Vacca (1872–1953), italienischer Mathematiker
 Misael Vacca Ramírez (* 1955), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Villavicencio
 Roberto Vacca (* 1927), italienischer Schriftsteller und Mathematiker

Vacca steht außerdem für:
 Vaga, eine antike Stadt in Nordafrika
 Isola la Vacca, eine Insel vor Sardinien
 Kuh im Lateinischen, siehe Hausrind#Kuh

Siehe auch:
 Vaca
 Vaga